Thomas Berkeley kan syfta på bland andra:

* Thomas Berkeley (död 1488), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Berkeley (1575–1611), engelsk parlamentsledamot
 Thomas Berkeley, 5:e baron Berkeley (1472–1533), engelsk peer
 Thomas Berkeley, 6:e baron Berkeley (1505–1534), engelsk peer

Se även 
 Thomas de Berkeley